Markvartice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Markvartice, comune del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem 
Markvartice, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina 
Markvartice, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové 
Markvartice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina